Chlm – szczyt w Górach Humieńskich na Słowacji
 Chlm – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji